Франсиско Тадео Каломарде и Арриа (; ,  — , ) — испанский государственный деятель.

Биография 
Каломарде родился в 1775 году в бедной семье. Изучал право в Сарагосе. Благодаря женитьбе на некрасивой племяннице личного врача королевской семьи смог получить место в министерстве юстиции.

Уличённый в начале царствования Фердинанда VII во взяточничестве, Каломарде был выслан был в Толедо. Когда французская армия в 1823 году восстановила в Испании неограниченную монархию, герцог дель Инфантадо назначил Каломарде секретарём учрежденного в Мадриде регентства.

Вскоре король назначил его министром юстиции. На этом посту Каломарде беспощадно преследовал либеральную партию. Под его влиянием тяжко заболевший король издал в 1832 году декрет, которым в Испании восстанавливался салический закон, отменённый в 1830 году. После этого Каломарде стал предметом всеобщей ненависти. Когда выздоровевший король объявил декрет 1832 года недействительным, Каломарде был вместе с другими министрами уволен и сослан в Арагон, но ему удалось бежать во Францию, где он и умер в 1842 г. в Тулузе.

Титулы 
 1-й граф де Альмейда
 1-й герцог де Санта Изабель (Королевство Обеих Сицилий)

Награды 
 Орден Золотого руна (1829, королевство Испания)
 Орден Карлоса III большой крест (королевство Испания)
 Орден Изабеллы Католической большой крест (королевство Испания)
 Орден Святого Януария (1829, королевство Обеих Сицилий)
 Орден Святого Фердинанда и заслуг большой крест (1829, королевство Обеих Сицилий)
 Орден Христа большой крест (Королевство Португалия)
 Военный орден Святого Иакова и меча большой крест (Королевство Португалия)
 Орден Почётного легиона большой крест (30 октября 1827, Королевство Франция)
 Орден Лилии (Королевство Франция)

Примечания

Литература 
 

Министры юстиции Испании
Политики XIX века
Политики Испании